Радиационно-конвективная поверхность нагрева (англ. Boiler radiant-convective heating surface ) - поверхность нагрева, воспринимающая теплоту в процессе излучения и конвекции. К радиационно-конвективной поверхности нагрева обычно относится ширмовая поверхность нагрева котла, воспринимающая теплоту излучения и конвекции примерно в равных количествах. 

Следует дополнительно отметить, что поверхность нагрева, получающая тепло излучением горящего слоя твёрдого топлива или факела жидкого или газообразного топлива в топке, называется радиационной. Поверхность нагрева остальных частей котла, воспринимающая тепло горячих дымовых газов в основном путём соприкосновения с ними, называется конвективной. 

Во избежание обнажения стенок котла и для обеспечения надёжности и безопасности его работы низший допустимый уровень воды в барабане котла, омываемом газами, должен располагаться на 100 мм выше стенок поверхности нагрева, обогреваемых газами.

См. также 
 Паровой котёл
 Парогенератор

Литература 
 ГОСТ 23172-78. Котлы стационарные. Термины и определения.

Теплотехника